Анатолий Кабанов:
 Кабанов, Анатолий Александрович (1923—2000) — полковник-инженер, лауреат Госпремии СССР.
 Кабанов, Анатолий Яковлевич (1914—1978) — Герой Социалистического Труда.